ORP „Wicher” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty polskiej Marynarki Wojennej; pochodzi od wichru, gwałtownego wiatru:
 ORP „Wicher” – niszczyciel typu Wicher z lat 20. XX wieku
 ORP „Wicher” (274) – niszczyciel projektu 30bis z lat 50. XX wieku, eks-radziecki „Skoryj”

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy polskich okrętów